(3647) Dermott – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Dermott – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Chicot